La désuétude exprime le fait de ne plus être dans l'usage, de ne plus être employé. Cela peut faire référence à :
 la désuétude en linguistique ;
 la  en droit ;
 la désuétude en sociologie ;
 la désuétude immobilière.